Valtatie 4 (Finland)
 Valtatie 4 (Åland)